Completezza – in topologia, proprietà di uno spazio metrico in cui tutte le successioni di Cauchy sono convergenti ad un elemento dello spazio
Completezza – in statistica, proprietà per cui è possibile stimare tutti i parametri appartenenti ad una distribuzione tramite delle statistiche date 
Completezza – in logica, proprietà di una teoria in cui si può decidere la verità o falsità di qualunque enunciato
Completezza – nella rappresentazione della conoscenza, proprietà di una base di conoscenza per cui si conosce la verità o falsità di tutti gli elementi
Completezza – nella teoria della complessità, proprietà di un problema equivalente ai più difficili della classe di appartenenza